Чемпионат Европы по шахматам 2018 года проходил в Батуми (Грузия) с 16 по 29 марта.

Чемпионат являлся этапом квалификации к следующему Кубку мира по шахматам, который пройдёт в Ханты-Мансийске в 2019 году. Количество квалификационных мест — 23.

Чемпионом Европы стал хорватский гроссмейстер Иван Шарич, набравший 8½ очков из 11-ти.

Регламент турнира 

Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров.

 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2421);
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого;
 Турнирный директор: Акакий Иашвили;
 Главный арбитр: Карл-Йохан Рист.

Критерии распределения мест
 1. Личная встреча (если имела место быть);
 2. Усечённый коэффициент Бухгольца;
 3. Коэффициент Бухгольца;
 4. Количество партий чёрными;
 5. Количество побед.

Участники турнира 
В турнире принимало участие 302 шахматиста из 34 стран Европы, среди которых 31 гроссмейстер, рейтинг ФИДЕ которых на март 2018 года превышал 2650:

¹) Болгарские шахматисты выступали под флагом ФИДЕ из-за исключения Шахматной Федерации Болгарии из ЕШС.

Расписание 
 Игровые дни: 17—22, 24—28 марта; начало туров — в 15:00 (UTC+4), последний тур — в 11:00 (UTC+4);
 Выходной день: 23 марта;
 Церемония закрытия: 28 марта в 20:00 (UTC+4).

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составлял 100 000 €.

Специальные призы:

Движение по турам

См. также 
 Чемпионат Европы по шахматам среди женщин 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Положение о проведении турнира
 Информация о турнире на сайте chess-results.com
 Партии турнира на сайте chessgames.com 
 Партии турнира в формате PGN
 Страница турнира на сайте Европейского шахматного союза

2018 год в шахматах
Чемпионаты Европы в Грузии
Международные шахматные турниры в Грузии
Шахматы
Международные спортивные соревнования в Батуми
Спорт в Грузии в 2018 году
Март 2018 года